

Toponyme

Agoncillo, commune de la communauté autonome de La Rioja ;

Agoncillo, municipalité de la province de Batangas.

Patronyme 

 Felipe Agoncillo (1859-1941), un avocat, juriste et diplomate philippin ;
 Marcela Agoncillo (1859-1946), une femme philippine connue pour avoir cousu pour la toute première fois le drapeau des Philippines.